119. længdegrad kan henvise til:

 119. vestlige længdekreds
 119. østlige længdekreds